Кузьмичёв, Анатолий:
 Кузьмичёв, Анатолий Иванович (1936—2009) — советский и российский учёный, ботаник.
 Кузьмичёв, Анатолий Петрович (1923—2011) — советский писатель, поэт, военный корреспондент, радист.